«Break the Ice» () — песня, записанная американской певицей Бритни Спирс. Её выпустил продюсер Nate «Danja» Hills для пятого студийного альбома Спирс Blackout (2007). В январе 2008 года она была официально подтверждена в качестве третьего сингла. Дата релиза неоднократно менялась, однако 3 марта 2008 песня была отправлена на американские радиостанции.
В Великобритании сингл продан в количестве 81000 копий.

Работа 
Спирс сотрудничала с Кери Хилсон, Марчелло Арейка, Нейтом Хилсом, которые уже принимали участие при создании сингла «Gimme More» (2007). Команда работала над треком, когда Спирс была беременна вторым ребёнком. Вокал был записан на домашней студии Спирс за три недели до рождения сына. Песня была записана в Palms Hotel and Casino в Лас-Вегасе, Невада, где позже она открывала церемонию MTV Video Music Awards 2007, исполнив «Gimme More».
Демопесни, которое было известно фанатам под названием «Been a While», проникло в интернет; позже песня появилась в официальном трек-листе альбома Blackout.

Композиция 
«Break the Ice» — исполненный в ускоренном темпе трек в стиле электро длительностью в три минуты шестнадцать секунд, построенный на обычной куплетной форме. Трек начинается с устной речи, фразы могут быть истолкованы по-разному. Она шепчет: «It’s been a while. I know I shouldn’t have kept you waiting. But I’m here now» (). Песня рассказывает о девушке и парне: «You’re a little cold. Let me warm things up and break the ice» () Вокал Спирс превращается в шёпот и расслаивается в эхо, когда она поет «Hot Hot Hot — ahh», звук похож на вокал из её сингла «I'm a Slave 4 U», 2001.

Музыкальное Видео 

Премьера клипа на песню «Break the Ice» состоялась 13 марта 2008 г. Режиссёром выступил Robert Hales. Клип стилизирован под аниме. Также этот сингл стал саундтреком к одноимённому корейскому мультфильму. Все действия в клипе отражают смысл и задумку мультфильма. Это первый мультипликационный видеоклип в карьере Спирс (2008 год).

Отзывы 
Ответ критиков на «Break the Ice» были позитивными. Как «Gimme More» и «Piece of Me» «Break the Ice» получила щедрые обзоры от музыкальных критиков и получила статус рекомендуемой к прослушиванию.

Участие в чартах 
«Break the Ice» занимал в чарте Billboard Pop 100 75 место, в Billboard Hot Digital Songs он был на 72 ещё перед началом физических продаж. Сингл дебютировал на сотом месте Hot 100 15 марта, взобрался на 95 на следующей неделе и достиг 71 места только за счёт начавшегося вещания на радио и цифровых продаж.

Когда песня попала в Top 40 Tracks, она стала девятнадцатым синглом Бритни Спирс, который сделал это, вследствие чего она стала единственной певицей, достигшей подобного успеха за десять лет.

В Швеции, где в чарте песня появилась за пределами США раньше всех, она дебютировала на одиннадцатом месте.

«Break the Ice» был добавлен в плей-лист радио BBC 19 марта, сейчас сингл находится на шестьдесят первом месте в чарте iTunes Великобритании.

Участники записи 

 Бритни Спирс - вокал
 Nate "Danja" Hills - автор песни, музыкальный продюсер
 Marcella Araica - автор песни, инструменты, программирование, сведение
 Кери Хилсон - запись, бэк-вокал
 Джеймс Вашингтон - автор песни
 Джим Бинз - бэк-вокал

Список композиций 

 Australian/European CD Maxi
 «Break the Ice» — 3:16
 «Break the Ice» (Kaskade Remix) — 5:28
 «Break the Ice» (Tracy Young Mixshow) — 6:32
 «Break the Ice» (Tonal Remix) — 4:52
 «Break the Ice» (Music Video) ― 3:21

 Digital EP
 «Break the Ice» — 3:16
 «Break the Ice» (Jason Nevins Rock Remix) — 3:16
 «Break the Ice» (Kaskade Remix) — 5:28

 UK CD single
 «Break the Ice» — 3:16
 «Everybody» — 3:18

 12" Vinyl
 «Break the Ice» (Jason Nevins Extended) — 6:18
 «Break the Ice» (Jason Nevins Dub) — 6:57
 «Break the Ice» (Mike Rizzo Generation Club Mix) — 6:41
 «Break the Ice» (Mike Rizzo Generation Dub) — 7:14
 «Break the Ice» (Tracy Young Club Mix) — 8:50
 «Break the Ice» (Tracy Young Dub) — 8:28

 European CD Single/The Singles Collection Boxset Single
 «Break the Ice» — 3:16
 «Everybody» — 3:18

 Other
 «Break the Ice» (Remix feat. Fabolous) — 3:41

Чарты и сертификаты

Чарты

Годовые чарты

Сертификаты

Примечания

Ссылки 

Песни Бритни Спирс
Синглы 2008 года
Песни по алфавиту
Песни 2007 года
Электропоп-песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни современного ритм-н-блюза США